KMER steht für:

  den ICAO-Code eines ehemaligen Stützpunktes der US Air Force, siehe Castle Air Force Base

Kmer bezeichnet:
 eine alte Schreibweise von Khmer

KMER